

Miejscowości w Polsce  
 Troniny – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów 
 Troniny – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie